Die Abkürzung BSB steht für:
 Backstreet Boys
 Badischer Sängerbund, siehe Badischer Chorverband
 Badischer Sportbund Freiburg
 Badischer Sportbund Nord
 Bandar Seri Begawan, Hauptstadt von Brunei
 Bauherren-Schutzbund 
 Bayerischer Sängerbund
 Bayerische Staatsbibliothek
 Bayerische Stammzellbank, siehe Aktion Knochenmarkspende Bayern
 Bayerischer Schachbund
 Bayerischer Soldatenbund 1874 e. V.
 Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg
 Bernische Staatsbahn, eine ehemalige Bahngesellschaft
 Bern-Schwarzenburg-Bahn
 Betrieb mit staatlicher Beteiligung
 Biochemischer Sauerstoffbedarf
 Blockschaltbild
 Blei- und Silberhütte Braubach
 Bodensee-Schiffsbetriebe
 Brandschutzbeauftragter
 Breisgau-S-Bahn GmbH
 British Satellite Broadcasting
 British Superbike Championship
 Bund Schweizer Baptistengemeinden
 Bürosachbearbeiter
 Flughafen Brasília BSB im IATA-Flughafencode
 Samarinda International Airport, (indonesisch: Bandara Samarinda Baru - BSB)
 Landkreis Osnabrück (für Bersenbrück), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung